Appalachia – area culturale degli Stati Uniti orientali
 Appalachia – comune della Virginia, negli Stati Uniti d'America
 Appalachia – continente del Mesozoico
 Appalachia Nunataks – nunatak dell'Antartide
 Appalachia – insetto della famiglia delle Melanoplinae